Come An' Get It — музичний альбом гурту Whitesnake. Виданий 11 квітня 1981 року лейблом United Artists,Mirage Records,Geffen Records. Загальна тривалість композицій становить 40:24. Альбом відносять до напрямку хард-рок.

Список пісень 
 «Come an' Get It» — 3:58
 «Hot Stuff» — 3:22
 «Don't Break My Heart Again» — 4:01
 «Lonely Days, Lonely Nights» — 4:14
 «Wine, Women An' Song» — 3:43
 «Child of Babylon» — 4:50
 «Would I Lie to You» — 4:30
 «Girl» — 3:54
 «Hit an' Run» — 3:21
 «Till the Day I Die» — 4:27

Посилання 
 Allmusic огляд 
Альбоми Whitesnake
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Geffen Records